Jean Monnier ist der Name folgender Personen:

* Jean Monnier (Skispringer) (1924–1995), französischer Skispringer
 Jean Monnier (Politiker) (* 1930), französischer Politiker 
 Jean-Charles Monnier (1758–1816), französischer General der Infanterie
 Jean-Pierre Monnier (1921–1997), Schweizer Schriftsteller